Das Damendoppel der Australian Championships 1963 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Robyn Ebbern und Margaret Smith. Im Endspiel setzten sich Robyn Ebbern / Margaret Smith gegen Jan Lehane / Lesley Turner mit 6:1 und 6:3 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1963